Герб Сорокинского сельского поселения — упрощённое наименование герба нескольких сельских поселений России:

 Герб Сорокинского сельского поселения — Вышневолоцкий район, Тверская область
 Герб Сорокинского сельского поселения — Сорокинский район, Тюменская область
 Герб Сорокинского сельского поселения — Ярковский район, Тюменская область